Результати сезону 2000—2001 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

Ігри

Плейоф 
За право залишитися
 Панахаїкі — Паніліакос 2-0, 2-3, 2-0
 ОФІ — ПАС Янніна 1-0, 0-2, 2-0

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 RSSSF 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

2000 у футболі
2001 у футболі